

Sciences et techniques 
 La lunette de Féry est un pyromètre encore employé dans la sidérurgie, inventé par Charles Féry (1865-1935).

Anthroponyme

Prénom 
Féry ou Fery est un prénom, notamment porté par :
 Jean-Féry Rebel (1666-1747), un violoniste et compositeur français de l'époque baroque ;
 Le comte Marc Marie Auguste Fery de Ludre (1875-1915), un homme politique français de la  République.

Patronyme 

 Alibée Féry ou Athanase Alibée Féry (1818-1896), un dramaturge, poète, romancier, essayiste et conteur haïtien ;
 Alphonse Féry d'Esclands (1835-1909), un magistrat et « sportsman » français ;
 Charles Féry (1865-1935), un physicien français, constructeur d'instruments scientifiques ;
 Daniel Féry (-1962), un apprenti, l'une des victimes de l'Affaire de la station de métro Charonne ;
 Dom André Féry (1714-1772), un minime qui a participé à l'œuvre de Jean Godinot en construisant une pompe à eau pour les fontaines de la ville de Reims ;
 Gaston Féry (1900-1985), un athlète français spécialiste du 400 mètres ;
 Jean-Baptiste Michel Féry (1757-1809), un général français de la révolution et de l’Empire ;
 Loïc Féry (1974-), PDG de Chenavari et président du club de football FC Lorient.
 Nicolas Fery, dit Niccoló Franzese, relieur français du .

Odonyme 
 La rue Féry est une voie de la ville de Reims, nommée en hommage à Dom André Féry (1714-1772).